Chorągwie jazdy ufundowane przez Mikołaja Hieronima Sieniawskiego i pod jego patronatem:
 Chorągiew husarska koronna Mikołaja Hieronima Sieniawskiego
 Chorągiew pancerna koronna Mikołaja Hieronima Sieniawskiego
 Chorągiew lekkiej jazdy koronnej Mikołaja Hieronima Sieniawskiego

Chorągiew piechoty ufundowana przez Mikołaja Hieronima Sieniawskiego i pod jego patronatem:
 Chorągiew piechoty polsko-węgierskiej Mikołaja Hieronima Sieniawskiego